2 Dywizja Strzelców Polskich – dywizja piechoty Armii Polskiej we Francji przemianowana na 11 Karpacką Dywizję Piechoty
 2 Dywizja Strzelców Polskich – dywizja piechoty w składzie Wojska Polskiego na Wschodzie